El apellido Berger puede referirse a:

Personas 
 André Berger: climatólogo francés
 Claude Berger 1679-1712: médico y químico francés
 Ernst Berger 1928-2006, arqueólogo suizo
 Georges Berger: piloto belga de Fórmula 1
 Gerhard Berger: piloto austriaco de Fórmula 1
 Gottlob Berger: militar alemán, criminal de guerra nazi
 Helmut Berger: actor austriaco
 John Berger: escrito, crítico de arte, guionista y pintor británico
 Klaus Berger: teólogo alemán
 Maurice Berger: más conocido como Maurice Béjart, bailarín y coreógrafo franco-belga
 Óscar Berger: presidente de Guatemala
 Peter Berger (1929-2017): teólogo austriaco-estadounidense
 René Berger: escritor y ensayista francés
 Sandy Berger: abogado estadounidense

Autores de nombres científicos 
 Alwin Berger 1871-1931: alemán
 Ernst Friedrich Berger 1814-1853: alemán
 F.Berger - Franz Berger fl. 1996
 G.Berger - G. Berger fl. 1938
 H.Berger - H.A.C. Berger fl. 1838
 R.Berger - Reinholdus Berger 1824-1850
 S.Berger - S. Berger